Melanella comoxensis är en snäckart som beskrevs av Bartsch 1917. Melanella comoxensis ingår i släktet Melanella och familjen Eulimidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
comoxensis